Чемпионат Кипра сезона 2022/23 годов — 85-й по счёту чемпионат Кипра по футболу, учитывая прерванный сезон 1963/64. Чемпионский титул защищает «Аполлон» из Лимасола.

Регламент 
Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе 14 команд сыграют традиционный двухкруговой турнир из 26 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой — один дома и один в гостях). На втором этапе команды разделятся на две группы (очки, голы и результаты личных встреч будут перенесены на новый этап). Первые шесть клубов разыграют между собой места в еврокубках, медали и чемпионский титул. Остальные будут бороться за выживание, последние три команды будут переведены во второй дивизион.

Клубы и стадионы 
Участие в чемпионате принимают 14 команд. Тремя клубами представлены Лимасол и Никосия, двумя – Фамагуста, по одному клубу имеют , Ларнака, Паралимни, Пафос,  и .

Турнирная таблица (первый этап)

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика чемпионата

Бомбардиры 
.

Примечания

Ссылки 
 Официальный вебсайт
 Чемпионат Кипра на soccerway

2022/2023
Кипр
Спорт на Кипре в 2022 году
Спорт на Кипре в 2023 году